2 miejscowości w Polsce: 
 Przyłuski – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Przyłuski – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice

Osoby:
 Alicja Przyłuska-Fiszer (ur. 1955) – filozof, rektor AWF w Warszawie
 Bronisław Przyłuski (1905–1980) – poeta, dramatopisarz, dziennikarz emigracyjny
 Jakub Przyłuski (1512–1554) – polski prawnik, pisarz polityczny związany z ruchem egzekucyjnym, poeta
 Jan Przyłuski – ujednoznacznienie
 Jean Przyluski (1885–1944) – orientalista
 Leon Przyłuski (1789–1865) – arcybiskup poznańsko-gnieźnieński i prymas Polski i Litwy